A History of Violence – film del 2005 diretto da David Cronenberg
 Una storia violenta (A History of Violence) – fumetto di John Wagner e Vince Locke del 1997
 A History of Violence – album dei Jedi Mind Tricks del 2008
 Overclocked: A History of Violence – videogioco del 2008
 History of Violence – singolo dei Theory of a Deadman del 2019